Bomst ist der Name folgender Orte:
 Bomst, deutsche Bezeichnung der polnischen Stadt Babimost

Bomst ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Wilhelm von Unruhe-Bomst (1825–1894), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, MdR
 Stephan von Dziembowski-Bomst (1828–1900), deutscher Rittergutsbesitzer, Landrat und Politiker, MdR

Siehe auch:
 Kreis Bomst, ehemaliger Landkreis in der Provinz Posen